John Fraser kan syfta på bland andra:

* John Fraser (botaniker) (1750–1811), skotsk botaniker
 John Fraser (skådespelare) (1931-2020), skotsk skådespelare
 John Fraser (fotbollsspelare) (1881-1959), kanadensisk fotbollsspelare